(« Temps » en allemand), ou  (« Le Temps »), peut désigner plusieurs choses :

 Zeit, album du groupe allemand Tangerine Dream sorti en 1972 ;
 Zeit, album du groupe allemand Rammstein sorti en 2022 ;

 Die Zeit, périodique austro-hongrois fondé en 1894 ;
 Die Zeit, hebdomadaire allemand fondé en 1946.

Homonymie de titre